No Way Home ist der Titel folgender Werke:
 Unter Brüdern (1996), amerikanisch-britischer Spielfilm von Buddy Giovinazzo (1996)
 Spider-Man: No Way Home, US-amerikanischer Spielfilm von Jon Watts (2021)